

Codici 
 BY – codice vettore IATA di Thomson Airways
 BY – codice FIPS 10-4 del Burundi
 BY – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Bielorussia
 BY – codice ISO 3166-2:DE della Baviera (Germania)

Economia 
 BY – simbolo NYSE di BWAY Corporation

Geografia 
 By – comune francese del dipartimento del Doubs

Informatica 
 .by – dominio di primo livello della Bielorussia

Altri progetti